Targeting steht für:

 das zielgruppenorientierte Einblenden von Werbung auf Webseiten, siehe Targeted Advertising
 eine Improvisationsmethode im Jazz, siehe Inside-Outside-Improvisation #Targeting
 Drug Targeting, die zielgerichtete Freisetzung eines Arzneistoffs am gewünschten Wirkort
 Gene-Targeting, eine gezielte Genmodifikation
 Mikrotargeting, eine Werbestrategie
 Targeting (American Football), Strafe im American Football nach NCAA-Regeln
 Zielplanung und ist der beim Militär üblicherweise an Stelle des deutschen Wortes genutzte englische Fachbegriff.

Siehe auch:
 Target